

Шонгау — місто, федеральна земля Баварія

Шонгау — громада в кантоні Люцерн